Kolosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kolosaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Kolosaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Kolosaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar